Nalin ist der Familienname folgender Personen:

 Andry Nalin (bürgerlich Andreas Bialek; * 1969), deutscher Produzent, siehe Nalin & Kane
 Pan Nalin (* 1965), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor